Сорок — число.
 Сорок — одиниця ліку в Стародавній Русі.
 Соро́к — церковно-адміністративна одиниця в Москві з середини XVI по початок XX століття.
 Соро́к — улус в Окинському районі Бурятії.

Див. також 
 40 (значення)
 Сорок сороків (значення)